Макан — река в России, протекает по Башкортостану. Устье реки находится в 58 км по левому берегу реки Таналык. Длина реки составляет 27 км.

Притоки (км от устья) 
 8,3 км: река Макан 3-й
 9,8 км: река Макан 2-й

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Урал от Магнитогорского гидроузла до Ириклинского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000312112200002912.

Примечания 

Притоки Таналыка
Реки Хайбуллинского района